Detta är en lista över vattendrag i Kroatien.

Vattendrag längre än 50 kilometer

Vattendrag kortare än 50 kilometer 

Vattendrag